Congregações Reformadas Antigas (1907-1948) - denominação reformada, fundada em 1907, por igrejas anteriormente vinculadas às Congregações Ledeborianas
 Congregações Reformadas Antigas na Holanda - denominação reformada, fundada em 1948, pela fusão as Congregações Reformadas Antigas (1907-1948) e a Federação das Congregações Reformadas Antigas 
 Congregações Reformadas Antigas (desconectadas) - denominação reformada, fundada em 2007, por dissidentes das Congregações Reformadas Antigas na Holanda

Desambiguação